

1 dzielnica w Polsce 
 Mieczysławów – dzielnica Konina w woj. wielkopolskim

4 miejscowości w Polsce 
 Mieczysławów – wieś w woj. łódzkim, w pow. kutnowskim, w gminie Krzyżanów
 Mieczysławów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. zwoleńskim, w gminie Zwoleń
 Mieczysławów – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. opatowskim, w gminie Tarłów
 Mieczysławów – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. tureckim, w gminie Malanów

Miejscowości na Białorusi 
 Mieczysławów część wsi Cieszyłów w obwodzie witebskim, w rejonie postawskim, w sielsowiecie Nowosiółki.

Linki zewnętrzne